ULG : Université libre de Guinée, une université africaine.
 ULg : Université de Liège, en Belgique.

Sigle de 3 caractères